PEV steht für:
 Parti évangélique suisse (dt. Evangelische Volkspartei), schweizerische Partei
 Partido Ecologista Os Verdes, portugiesische Partei
 People’s (ICAO-Code), österreichische Fluggesellschaft
 Plug-in Electric Vehicle, Elektrofahrzeug, das per Stecker aufgeladen werden kann
 Positionseffekt-Variegation, Phänomen in der Genetik
 Primärenergieverbrauch, ergibt sich aus dem Endenergieverbrauch und den Verlusten

PeV steht für:
 Petaelektronenvolt (1015 eV), Einheit für die Masse in der Teilchenphysik, siehe Elektronenvolt #Dezimale Vielfache

pev steht für:
 Pémono (ISO-639-3-Code), eine der karibischen Sprachen

Abkürzung